Per Johansson (1963) olimpiai és világbajnoki bronzérmes svéd úszó
 Per Johansson (1970) svéd kézilabdaedző